Пенфилд () — многозначное понятие.

Фамилия 
 Пенфилд, Джеймс (1908—2004) — американский дипломат, посол США в Исландии (1961—1967).
 Пенфилд, Уайлдер Грейвс (1891—1976) — американский нейрохирург.
  (1855—1922) — американский дипломат, посол США в Египте (1893—1897) и Австро-Венгрии (1913—1917).
  (1866—1925) — американский иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».

Топоним 
  — город в округе Монро штата Нью-Йорк (США).
  — город в штате Джорджия, США.